Waidbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Waidbach (Bogen), Einöde in der Stadtteilgemarkung Degernbach von Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 
Gewässer:
 Waidbach (Apfelstädt), Nebenfluss der Apfelstädt (Fluss) in Thüringen
 Waidbach (Beke), Nebenfluss der Beke in Mecklenburg-Vorpommern 
 Waidbach (Degernbach), rechter Oberlauf des Degernbachs (zum Bogenbach) bis Degernbach, Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Waidbach, deutscher Name des Paštěcký potok, linker Zufluss zur Křemelná nahe der Wüstung Prostřední Paště, Tschechien
 Waidbach (Warmbach), linker Zufluss des Warmbachs (zum Hochrhein) in Degerfelden, Stadt Rheinfelden, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg